"Vida Cara" é o terceiro álbum de estúdio do Rapper brasileiro de rap Orochi, lançado em 2023 pela gravadora Main Street

É o terceiro álbum de estúdio do rapper, que desde o seu anúncio já vinha ganhando os holofotes da cena Rap/Trap no Brasil com algumas prévias que foram divulgadas, além da divulgação que o álbum inédito contaria com mais de 20 faixas inéditas na carreira do artista. Este álbum sem dúvidas foi um dos mais aguardados desde o ano de 2022, quando foi anunciado pelo artista, tendo em vista o patamar que a sua gravadora alcançou desde o seu último álbum "Celebridade", lançado em 2020.

Arte de capa 
A capa do novo álbum, é baseada em um outro episódio contorverso na vida do artista, onde uma mulher aparece subindo e pulando em cima do carro do Rapper Orochi, uma BMW X6 avaliada em mais de R$ 700 mil.

Faixas

Créditos 

Participação
 Azevedo
 Baco Exu do Blues
 BK'
 Caio Luccas
 Chefin
 Dfideliz
 Djonga
 DomLaike
 Filipe Ret
 Hyperanhas
 Leviano
 Luccas Carlos
 MC Maneirinho
 MC Ryan SP
 MC Smith
 MC Tikão
 MD Chefe
 MVK
 Oruam
 PL Quest
 Russ
 Sain
 Shenlong
 Tasha & Tracie
 Trippie Redd
 TZ da Coronel
 Vulgo FK
 Xamã

Produção
 Ajaxx
 Buccy
 Dallass
 DJ Nemo NTR
 Galdino
 H4lfmeasures
 Jess
 JR ON
 Kizzy
 Luchinha
 meLLo
 NeoBeats
 Pedro Lotto
 PUGLI
 Russ
 RUXN
 TkN

Cores & Valores
Vida Cara
Álbuns de rap
Álbuns em língua portuguesa